Mur steht für:

 Murgang, ein schnellfließender Erdrutsch
 Mona Mur (* 1960), deutsche Musikerin und Schauspielerin

Mur bzw. Mûr ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Mur (Fluss) in Österreich, Slowenien, Kroatien und Ungarn
 Haselbacher Mur, rechter Zufluss des Durchschnittsgrabens bei Radochen, Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Orte:
 Mur oder Mur (Vully), ein durch die waadtländisch-freiburgische Kantonsgrenze geteiltes Dorf in der Schweiz, siehe Mur VD und Mur (Vully) FR
 Mur-de-Barrez, französische Gemeinde
 Mûr-de-Bretagne, französische Gemeinde
 Mur-de-Sologne, französische Gemeinde im Département Loir-et-Cher

MUR steht als Abkürzung für:
 Mauritius-Rupie, als Währungscode nach ISO 4217
 Minimal umgebendes Rechteck
 Mouvements unis de la Résistance, französische Widerstandsorganisation im Zweiten Weltkrieg
 Murein, siehe Peptidoglycane

Siehe auch:
 Moer
 Moore
 Muhr
 Murr
 Murs

Abkürzung